Koyasu (jap. ) steht für:

 einen Bahnhof in Yokohama: Bahnhof Shin-Koyasu

Der Familienname folgender Personen:
Takehito Koyasu (* 1967), japanischer Synchronsprecher